Pododdziały sił powietrznych i morskich noszące numer 12

Eskadry lotnicze

Polskie:
 12 Eskadra Wywiadowcza (Krakowska) (I-VI 1919)
 12 Eskadra Wywiadowcza (1920–1925)
 12 Eskadra Lotnicza (1925–1929)
 12 Eskadra Liniowa (1929–1939)

Lotnictwa Cesarstwa Niemieckiego (1916–1918)
 Jasta 12

Eskadry morskie

Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych
 12 Eskadra Niszczycieli